Ім'я Людвіг III мали такі правителі: 
 Людвіг III Молодий (прибл. 835-882) — король Саксонії (865-882), король Баварії (880-882) 
 Людвіг III Благочестивий (1151/52-1190) — ландграф Тюрінгії з 1172 з династії Людовінгов. 
 Людвіг III (граф Вюртемберга) (прибл. 1166-близько 1241) — граф Вюртемберга. 
 Людвіг III (герцог Баварії) — герцог Нижньої Баварії в 1290-1296 (династія Віттельсбахів) 
 Людвіг III (курфюрст Пфальца) (1378-1436) — курфюрст Курпфальцу в 1410-1436.  
 Людвіг III (великий герцог Гессенский)
 Людвіг III (король Баварії) (помер у 1921) — король Баварії в 1913-1918 (династія Віттельсбахів)